Bom Retiro ist der Name verschiedener Orte:

Gemeinden
 Bom Retiro – Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina

Distrikte
 Bom Retiro (Distrikt von São Paulo) – Distrikt der brasilianischen Stadt São Paulo

Stadtteile
 Bom Retiro (Bairro in São Paulo) – Stadtteil (Bairro) der brasilianischen Stadt São Paulo im gleichnamigen Distrikt Bom Retiro
 Bom Retiro (Guaianases) – Stadtteil der brasilianischen Stadt São Paulo (Distrikt Guaianases)
 Bom Retiro (Santos) – Ortsteil der brasilianischen Gemeinde Santos
 Bom Retiro (Guaíba) – Ortsteil der brasilianischen Gemeinde Guaíba
 Bom Retiro (Ipatinga) – Ortsteil der brasilianischen Gemeinde Ipatinga
 Bom Retiro (Curitiba) – Stadtteil der brasilianischen Stadt Curitiba

Sonstiges
 Palácio do Bom Retiro – Palast in Madrid